Провиа́нтская улица — название улиц в различных населённых пунктах бывшего СССР.

Белоруссия 
 Провиантская улица — бывшее название улицы Захарова в Минске.

Россия 
 Провиантская улица — улица в Иркутске.
 Провиантская улица — улица в Можайске.
 Провиантская улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Провиантская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Провиантская улица — улица в Саратове.